Data Flow Diagram – tipo di diagramma di flusso
 Demokratischer Frauenbund Deutschlands – Associazione Democratica delle Donne della Repubblica Democratica Tedesca
 Dog Fashion Disco – gruppo musicale metal statunitense